U 80  oder U-80 bzw. U80 steht für:

 SM U 80, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 80 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 80, die in Planung befindliche Linie im Netz der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Liste der Düsseldorfer Stadtbahnlinien.
 U 80, eine Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 406.
 U 80, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 80 mm Steghöhe.
 U 80, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U80